Nella mitologia greca, Euippo o Evippo (Εὔιππος) può riferirsi a:
 Euippo – guerriero troiano ucciso da Patroclo
 Euippo – figlio di Testio e partecipante alla caccia del cinghiale calidonio
 Euippo – figlio di Megareo
 Euippo – un arcade presente alle nozze delle figlie di Adrasto

Pagine correlate
 Evippe